Ле-Брёй:

 Ле-Брёй — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Ле-Брёй — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Ле-Брёй — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Ле-Брёй — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.

См. также 
 Ле-Брёй-ан-Бессен
 Ле-Брёй-ан-Ож